Liceul Academiei de Științe al Moldovei este o instituție de învățământ preuniversitar din Chișinău, Republica Moldova. 

A fost fondat la 1 septembrie 2008. Este o instituție de tip internat, majoritatea elevilor provenind din afara Chișinăului. Liceul Academiei de Științe se află printre liceele care au cei mai mulți olimpici internaționali din republică, iar după media obținută de absolvenți la examenul național de bacalaureat se afla în 2013 pe locul 2, cu o medie de 8,23..

În liceu elevii fac studii la profilul real și uman. Elevii au acces la baza științifică și la laboratoarele instituțiilor de profil ale Academiei de Științe a Moldovei, precum și biblioteca liceului și a instituțiilor Academiei de Științe.

Istorie
Liceul Academiei de Științe din Moldova a fost fondat în 2008, la inițiativa Președintelui AȘM, academicianul Gheorghe Duca, deschiderea oficială fiind pe 1 septembrie. În anul de învățământ 2008-2009, studiile s-au desfășurat în incinta Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei. Pe data de 1 septembrie 2009 a fost dat în exploatare căminul și noile edificii. În primul an de studii au fost înmatriculați 42 de elevi, 11 dintre aceștia au devenit premianți la olimpiadele naționale.

Structura
Administrația liceului și consiliul științifico-metodic gestionează activitățile curriculare de învățământ, dar paralel în liceu există organul de autoconducere - senatul. Acest organ este ales anual, iar alegerile au loc in primul semestru. Drept de vot au toți elevii, cât și cadrele didactice. Senatul are un rol important în organizarea activităților extrașcolare.

Referințe

Vezi și
 www.liceu.asm.md 
 www.asm.md

Licee din Chișinău